Janetzky ist der Familienname folgender Personen:

Irene Janetzky (1914–2005), belgische Journalistin und Pionierin des belgischen Rundfunks
Kurt Janetzky (1906–1994), deutscher Hornist